Geoffrey Stephen Kirk, filòleg clàssic britànic.
 Thomas Kirk, botànic amb l'abreviatura com autoritat taxonòmica "Kirk".
 James Tiberius Kirk, personatge fictici de l'univers Star Trek.
 Kirk (revista), revista de comics editada per Norma Editorial entre 1982 i 1983.